

Carriera 
Con il  ha disputato i Campionati americani del 2022.

Palmarès 

Helsinki Seagulls: 2020

Budućnost: 2023

Collegamenti esterni